Die League of Ireland 1960/61 war die 40. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Limerick FC.

Meister wurde zum vierten Mal der Drumcondra FC.

Modus 
Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1961
Fußballsaison 1960/61